Сайнфелд ():
 Сайнфелд, Джерри (род. 1954) — американский актёр, стенд-ап комедиант и сценарист.
 Сайнфелд, Эван (род. 1967) — американский музыкант и порноактер, а также режиссёр, фотограф, писатель и вокалист Biohazard.
 «Сайнфелд» — американский телесериал в жанре комедии положений (1989—1998)